Степанки () — село на Украине, находится в Барском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520283006. Население по переписи 2001 года составляет 405 человек. Почтовый индекс — 23034. Телефонный код — 4341.
Занимает площадь 24,4 км².

История 
В 1993 году селу возвращено историческое название

В селе действует храм Святителя Николая Чудотворца Барского благочиния Винницкой и Барской епархии Украинской православной церкви.

Происхождение названия 
Село было названо в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украинской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское.

Адрес местного совета 
23034, Винницкая область, Барский р-н, с. Мальчевцы, тел. 37-12-3

Примечания

Ссылки 
 Степанки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Барского района